Аудиторская проверка — проверка финансово-экономической деятельности предприятия, организации, проводимая аудитором на основании представленных документов по финансовой отчётности. При аудиторской проверке проверяются: бухгалтерская отчётность, соответствие правилам и законодательным нормам, установленным государственными органами, соответствие юридическим и хозяйственным документам (устав, учредительный договор, проспект эмиссии, контракты).
Аудиторская проверка бывает обязательной, т. е. проводимой в определенные сроки, установленные законодательством, и инициативной — проводимой по решению руководства предприятия (организации).
Результаты аудиторской проверки могут быть положительными, когда аудитор подтверждает достоверность данных баланса и финансовых результатов деятельности предприятия, и отрицательными, когда аудитор их не подтверждает.

Этапы и особенности аудиторских проверок 
Аудит оформляется договором возмездного оказания услуг, в котором стороны определяют срок проведения проверки и могут предусмотреть проведение аудита в несколько этапов (например, 1-й этап по итогам 6 или 9 месяцев и 2-й — по завершении года). 

Преимущество поэтапного проведения аудита заключается в том, что клиент получает возможность получить мнение о текущем отчётном периоде и внести изменения до завершения текущего финансового года.

Аудитор оценивает:
 особенности бизнеса клиента
 организацию и внутренний контроль
 важные события в проверяемом периоде
 соблюдение законодательства, регулирующее деятельность клиента
 по наиболее крупным операциям:
 проверка подтверждающих документов
 отражение операций в регистрах бухгалтерского учёта и в финансовой отчётности
 участие в инвентаризации существенных остатков товаров на складах

Кто проводит аудиторскую проверку 
Аудиторскую деятельность осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. Аудитором может именоваться только лицо, сдавшее экзамен и получившее аттестат аудитора. В штате аудиторской фирмы должно быть не менее 3-х аудиторов. Все аудиторы и аудиторские фирмы должны состоять в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов. Сейчас в России 5 аудиторских СРО. Всего в России по состоянию на май 2013 года насчитывалось ок. 4,8 тыс. аудиторских фирм и 23 тыс. аудиторов.

Чем руководствуются аудиторы 
Аудиторские проверки проводятся на основании Федерального закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федеральных стандартов аудиторской деятельности. Кроме того, существует Кодекс профессиональной этики аудиторов, определяющий основные принципы поведения аудиторов, его взаимоотношений с клиентом.

Кому обязательна аудиторская проверка 
Аудит бывает инициативным (по желанию клиента) и обязательным, когда законодательство обязывает организацию ежегодно подтверждать достоверность своей бухгалтерской отчетности. Закон требует обязательное прохождение аудиторской проверки крупными и общественно значимыми организациями.

См. также 

 Аудит
 Аудитор
 Аудиторский отчёт
 Бухгалтерский учëт
 Обязательный аудит

Примечания

Ссылки 
 Morison International Международная ассоциация аудиторских компаний
 AGN International Международная ассоциация аудиторских компаний

Финансовый аудит
Экономика
Право
Финансы
Аудиторские компании
Аудиторские термины